

Sigle 
 Valore aggiunto
 Veterans Affairs  – dipartimento del governo degli Stati Uniti

Codici 
 VA – codice vettore IATA di Volare Airlines
 VA – codice HASC del comune di Valandovo (Macedonia del Nord) 
 VA – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Città del Vaticano 
 VA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Valladolid (Spagna) 
 VA – codice ISO 3166-2:HU di Vas (Ungheria) 
 VA – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Varese (Italia) 
 VA – codice ISO 3166-2:US della Virginia (Stati Uniti) 
 VA – designazione degli squadroni della US Navy per Attack Squadron

Informatica 
 .va  – dominio di primo livello della Città del Vaticano
 VA Software  – azienda statunitense, precedentemente nota come VA Linux Systems

Persone
Vá, calciatore angolano

Altro 
 VA – sigla automobilistica di Varese
 Va  – gruppo etnico presente in Cina e Birmania
 VA – sigla del voltampere